Трактовый — опустевший посёлок в Яшкинском районе Кемеровской области России. Входит в состав Дубровского сельского поселения.

География 
Посёлок находится в северной части Кемеровской области, у административной границы Дубровского сельского поселения с Пашковским.

Часовой пояс

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения белорусы и молдаване составляли по 50% из общего числа населения в 2 жителя.

Инфраструктура 
нет данных.

Транспорт 
Проходит автодорога из города Тайга  в село Пашково Яшкинского района.

Примечания 

Населённые пункты Яшкинского района